Le terme Route 186 peut désigner plusieurs routes :
 Route fédérale 186 en Allemagne
 Route régionale 186 en Finlande
 Route nationale 186 en France